Iwanie − wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie dubieńskim
 Iwanie − wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie krzemienieckim

Zobacz też 
 Iwanie Puste
 Iwanie Złote